Села:
 Забороль — Волинська область, Луцький район
 Забороль — Рівненська область, Рівненський район